Ding (rechtspraak) een soort volksvergadering of rechtbank uit de Germaanse tijd
The Thing, een Amerikaanse horror/sciencefictionfilm
het Ding (the Thing), een superheld uit de strips van Marvel Comics
Thing (Addams Family), een fictieve wandelende hand uit The Addams Family

Zie ook
Ding (doorverwijspagina)